La Prva liga Republike Srpske 2014-2015 è stata la ventesima edizione del campionato della Repubblica Srpska, la tredicesima come seconda divisione del campionato bosniaco di calcio.

Stagione 
Per la stagione successiva è prevista una riduzione dell'organico da 14 a 12 squadre. Quindi in questa stagione aumenta il numero delle squadre retrocesse e viene abolito il baraž.

Squadre partecipanti

Classifica 
 , ,  e  penalizzati di 6 punti ciascuno per la combine nell'ultima giornata del campionato. I risultati delle due partite (Leotar-Podrinje 0-1 e Proleter-Rudar 1-0) non vengono omologati.

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2015-2016.
      Retrocesso in Druga liga Republike Srpske.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2014-2015
 Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2014-2015
 Kup Bosne i Hercegovine 2014-2015
 Kup Republike Srpske 2014-2015

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 Scheda su sportdc.net
 Archivio fsrs 
 fsrs
 rs-sport 
 bihsoccer

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
Edizioni della Prva liga Republike Srpske